Kék-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

Kék-barlang, biševoi barlang.
Kék-barlang, barlang Caprin.
Kék-barlang, kasztelórizoi barlang.
Kék-barlang, máltai barlang.